Александр Блок:
 Блок, Александр Александрович (1880—1921) — русский поэт-символист, представитель «Серебряного века русской поэзии».
 

 Блок, Александр Львович (1852—1909) — юрист, отец поэта Александра Блока.